Osoby o tym nazwisku:
 Edmund Lauterer – polski prawnik
 Kassian Lauterer – rzymskokatolicki duchowny